Salvation! – film z 1987
 Salvation – książka Steve’a Lyonsa
 Salvation – serial telewizyjny stacji CBS

Muzyka 
 „Salvation” – album Smack
 „Salvation” – album Alphaville
 „Salvation” – album Cult of Luna
 „Salvation” – album Byzantine

 „Salvation” – singel The Cranberries
 „Salvation” – singel Rancid
 „Salvation” – singel Roxette

 „Salvation” – utwór grupy Black Rebel Motorcycle Club z albumu B.R.M.C.
 „Salvation” – utwór grupy Bongzilla z albumu Apogee
 „Salvation” – utwór grupy The Devil Wears Prada z albumu Dear Love: A Beautiful Discord